Kallocain (roman) (1940), dagboekroman van Karin Boye over totalitair regime
Kallocain (serie) (1981), Zweedse televisieserie gebaseerd op het boek
Kallocain (album) (2004), muziekalbum van Paatos, eveneens gebaseerd op het boek